John Tracy (politicus): een Amerikaanse politicus
John Tracy (Thunderbirds): een personage uit de televisieserie Thunderbirds